

Alphabet 
 Charlie, mot redondant associé à la lettre C dans l'alphabet radio normalisé par l'OACI.

Prénom 
 Charlie Chaplin (1889-1977), acteur et réalisateur britannique ;
 Charlie Christian (1919-1942), guitariste de jazz ; 
 Charlie Dupont, acteur belge né en 1971 ;
 Charlie George, footballeur anglais né en 1950 ;
 Charlie Haas, catcheur américain né en 1972 ;
 Charlie Hunnam, acteur britannique né en 1980 ;
 Charlie Kaufman, scénariste de cinéma américain né en 1958 ;
 Charlie Laine, actrice pornographique née en 1984 ;
 Charlie Mars, vidéaste français ;
 Charlie McGettigan, chanteur irlandais, gagnant avec Paul Harrington du concours Eurovision de la chanson 1994 ;
 Charlie Parker (1920-1955), saxophoniste de jazz américain ;
 Charlie Reid, un des membres du groupe de musique écossais The Proclaimers né en 1962 ;
 Charlie Rich (1932-1995), musicien américain de musique country, de jazz et de blues ;
 Charlie Rivel (1896-1983), clown espagnol ;
 Charlie Rose, journaliste américain né en 1942 ;
 Charlie Sheen, acteur, scénariste et producteur américain né en 1965 ;
 Charlie Thorson, dessinateur, illustrateur canadien né en 1890, créateur de personnages de dessins animés ;
 Charlie Watts, chanteur et batteur des Rolling Stones né en 1941 ;
 Charlie Williams, écrivain britannique né en 1971 ;
 Charlie Winston, auteur-compositeur-interprète et guitariste britannique né en 1978 ;
 Charlie Yeung, actrice de Hong Kong née en 1974

Personnages de fiction 
 Charlie, nom d'un personnage à retrouver dans la version en français de la série de livres-jeux britannique  Où est Charlie ? (nommée  au Royaume-Uni et en Australie,  aux États-Unis et au Canada anglophone,  dans les pays germanophones,  au Danemark…) ; 
 Charlie, personnage de la série de jeux Street Fighter ;
 Charlie Andrews, personnage de la série télévisée américaine Heroes interprété par Jayma Mays ;
 Charlie Brown, personnage de la bande dessinée Peanuts ; 
 Charlie Bucket, héros du roman pour enfants de l'auteur britannique Roald Dahl Charlie et la Chocolaterie (1964), ainsi que de sa suite Charlie et le Grand Ascenseur de verre (1972) ;
 Charlie le Chien, personnage des dessins animés Warner Bros Looney Tunes et des Merrie Melodies ;
 Charlie Pace, un des personnages principaux de la série télévisée américaine Lost : Les Disparus interprété par Dominic Monaghan ;
 Charlie Townsend, dit Charlie, homme riche et invisible qui donne des ordres aux trois principales interprètes dans la série télévisée américaine Drôles de dames ( en anglais), dans son reboot et dans la série de films qui en est adaptée ; 
 Charlie Weasley, personnage de la saga Harry Potter ;
 Charlie Duncan, personnage de la série américaine Bonne chance Charlie ;
 Charlie la licorne (Charlie the Unicorn en anglais) personnage principal d’une mini série en animation Flash écrite, animée et produite par Jason Steele.

Musique

Artiste 
 Charlie, groupe de rock britannique formé en 1971 par Terry Thomas ;
 Charlie 3, groupe de rock argentin, fondé en 1995.
 Charlie, chanteuse, auteur-compositeur-interprète française originaire de Lyon.

Album 
 Charlie, album du groupe de noise rock japonais Melt-Banana sorti en 1998.
 Charli, album de la chanteuse britannique Charli XCX

Chanson 
 Charlie, titre d'une chanson de l'album Stadium Arcadium sorti en 2006 du groupe de rock californien Red Hot Chili Peppers ;
 Charlie, titre d'une chanson de l'album Du ciment sous les plaines sorti en 1991 du groupe de rock français Noir Désir ;
 Charlie Charlie, titre d'une chanson de l'album Mitchellville sorti en 1969, du chanteur français Eddy Mitchell.
 Charlie, titre d'une chanson de Lana Scolaro

Littérature 
 Charlie, roman de Stephen King publié en 1980 ;
 Charlie et la Chocolaterie, roman de Roald Dahl.

Cinéma & télévision 
 Charlie, titre alternatif français de Firestarter, un film américain de Mark L. Lester, sorti en 1984, adaptation cinématographique du roman de Stephen King ;
 Charlie (All Dogs Go to Heaven), un film d'animation américano-irlandais de Don Bluth, sorti en 1989 ; 
 Charlie 2 (All Dogs Go to Heaven 2), suite du film précédent réalisé par Paul Sabella et Larry Leker, sorti en 1996 ;
 Charlie, film britannique de Malcolm Needs, sorti en 2004 ;
 Charlie : La série animée (El Chavo animado ou El Chavo, la serie animada), série télévisée d'animation mexicaine, diffusée de 2006 à 2014 ;
 Charlie, la vengeance (Firestarter 2: Rekindled) ;
 Charlie, le conte de Noël (An All Dogs Christmas Carol) ;
 Charlie et la Chocolaterie réalisé par Mel Stuart et sorti en 1971; 
 Charlie Dingo, film de Gilles Béhat sorti en 1987.
 Charlie et la Chocolaterie réalisé par Tim Burton et sorti en 2005.
 Charlie (Firestarter), un film américain de Keith Thomas, sorti en 2022, adaptation cinématographique du roman de Stephen King ;

Presse 
 Charlie Mensuel, dit Charlie, journal de bande dessinée ;
 Charlie Hebdo, journal hebdomadaire français.
 « Je suis Charlie », slogan créé par Joachim Roncin, un graphiste français, dans les heures suivant l'attentat contre le journal Charlie Hebdo et utilisé le  et les jours suivants en soutien aux victimes.

Autres 
 Charlie, mot désignant les Vietnamiens communistes (Viet Cong) pendant la guerre du Viêt Nam, en utilisant les initiales de Viet Cong en alphabet OACI (Victor Charlie, puis Charlie simplement)
 Charlie, mot d'argot américain signifiant cocaïne ;
 Charlie, surnom fréquemment donné dans les pays anglophones aux hommes prénommés Charles ;
 Charlie, surnom qui peut être donné dans les pays anglophones aux femmes prénommées Charlotte ou Charlene. Le surnom peut également être orthographié Charlee, Charli, Charleigh ou Charley ;
 Charlie, parfum de la marque Revlon ;
 Charlie, perroquet né en 1899, qui aurait appartenu à Winston Churchill de 1937 à 1965 ;
 CharlieCard, carte utilisée pour le compostage électronique sur le réseau du métro de Boston ;
 Checkpoint Charlie, point de passage du mur de Berlin.

Voir aussi 

Homonymie de prénom
Homonymie de titre
Homonymie de pseudonyme